Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана или (буквально) для лучшей вспомогательной актрисы ( , ) — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения актрис за наилучшее исполнение второстепенной женской роли в кинофильмах на хинди или хиндустани за предыдущий год. Номинация была введена на второй церемонии награждения в 1955 году вместе с номинацией за лучшую мужскую роль второго плана и технической номинацией за лучший звук.

Первой обладательницей премии стала  за роль в фильме  1954 года (реж. ).

Последней на настоящий момент, в начале 2021 года, премии была удостоена актриса Фаррук Джаффар, исполнившая роль владелицы особняка Фатимы Бегум в фильме  (2020).

Номинантки и обладательницы премии 
В списке приведены сведения о номинантках и победительницах номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актрис и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинантки и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Статистика и рекорды премии

Многократные лауреаты 
Рекордсменками номинации, завоевавшими по 3 победы, являются сразу 5 актрис: Нирупа Рой (1956, 1962 и 1965), Фарида Джалал (1972, 1992 и 1996), Джая Баччан (2001, 2002 и 2004), Рани Мукерджи (1999, 2005 и 2012) и  (1982—1983 и 2014).

По две премии в свою копилку собрали актрисы: Шашикала (1963—1964),  (1967, 1969), Ракхи Гулзар, (1974, 1990),  (1984, 1991),  (1985, 1993) и  (2007—2008).

Многократные номинантки 
Рекорд количества номинаций за лучшую женскую роль второго плана принадлежит , номинированной на премию 10 раз. Антирекорд максимального количества номинаций на лучшую женскую роль второго плана без единой победы принадлежит актрисе  (7 номинаций).

В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены выигравшие номинации.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1955 по 2006 год, за работы 1954—2005 годов)
 

Награды, появившиеся в 1955 году
Ж
Списки актрис
Награды актрисам